West-Nusa-Tenggara (, NTB) ist eine indonesische Provinz in der Region Nusa Tenggara (zu Deutsch „südöstliche Inseln“). Die östlich benachbarte Provinz in der Region ist Ost-Nusa Tenggara (, NTT). West-Nusa Tenggara erstreckt sich zwischen 8°10′ und 9°95′ s. Br. sowie zwischen 115⁰46′ und 119⁰05′ ö. L. und besteht aus 403 Inseln, von denen Lombok und Sumbawa die größten und bekanntesten sind. Die Hauptstadt der Provinz ist Mataram auf Lombok.

Bevölkerung 
Mitte 2022 waren 96,86 % der Einwohner der Provinz Muslime, 2,4 % Hindus (Balinesen) und 0,31 % Buddhisten, Christen gab es 0,43 % – 13.591 ev.-luth. und 10.065 röm.-kath. Die wichtigste Bevölkerungsgruppe auf Lombok sind die Sasak, während Balinesen und Chinesen eine Minderheit bilden. Auf Sumbawa leben zwei unterschiedliche Ethnien mit jeweils eigener Sprache, Samawa und Bima. Die Volkszählung von 2020 ergab für die Provinz eine Einwohnerzahl von 5.320.092 Menschen, von denen 70,65 % (oder 3.758.631 Menschen) auf Lombok lebten, das jedoch nur 23,35 % der Provinzfläche einnimmt.

Die Provinz Nusa Tenggara Barat gilt als eine der am geringsten entwickelten Regionen ganz Indonesiens. 2005 registrierte man zahlreiche Fälle von Unterernährung und Kwashiorkor. Die Lebenserwartung in Nusa Tenggara Barat ist mit nur 54 Jahren die niedrigste aller 33 Provinzen Indonesiens, deren Lebenserwartung bei durchschnittlich 69 Jahren beträgt. Zugleich ist die Kindersterblichkeit mit 112 die weitaus höchste des ganzen Staates (71). Der HDI-Index liegt in der Provinz durchschnittlich bei 68,25. Die beiden gleichberechtigten Städte (Kota) und der Kapubaten Sumbawa Barat weisen hier die höchsten Werte auf.

Bevölkerungsentwicklung 
{| class="wikitable"
|+ Bevölkerungszahl u. Zuwachsrate
| 1995 || 3.645.713 || 8,20 %
|-
| 2000 || 4.009.261 || 9,97 %
|-
| 2005 || 4.184.411 || 4,37 %
|-
| 2010 || 4.500.212 || 7,55 %
|-
| 2015 || 4.830.118 || 7,33 %
|-
| 2020 || 5.320.092 || 10,14 %
|-
| 2022* || 5.473.507 || 2,88 %
|}
– Ergebnisse aus Volkszählungen und Zwischen-Census
* 06/2022 Bevölkerungsfortschreibung der Einwohnerämtern

Verwaltungsgliederung 
West-Nusa Tenggara besteht aus den folgenden acht Regierungsbezirken (Kabupaten) und zwei administrativ gleichgestellten Städten (Kota), die sich weiter in Kecamatan mit Dörfern (Desa, Kelurahan) gliedern.

Literatur 
 Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (E-book, indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

 
Indonesische Provinz
Kleine Sundainseln